Вильянуэва-дель-Фресно ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 360 км². Население — 3663 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса